Balkestein ist der Familienname von

 Luuk Balkestein  (* 1954), niederländischer Fußballspieler
 Marcel Balkestein (* 1981), niederländischer Hockeyspieler